Ната́лья Рудако́ва (; ) — американская актриса русского происхождения, наиболее известная по фильму Оливье Мегатона «Перевозчик 3».

Биография 
Наталья Рудакова родилась 14 февраля 1985 года в Ленинграде.

В 17 лет вместе с матерью переехала жить в Нью-Йорк. 

Там она работала парикмахером и случайно, переходя дорогу, встретилась с ассистентом Люка Бессона. После просмотра по предложению того же Бессона уехала учиться актёрскому мастерству в Париж.

Прошла пробы на главную роль в фильме «Перевозчик 3». 

В ноябре 2008 года состоялась премьера фильма с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Впоследствии снималась и в других фильмах.

Фильмография 
  — Перевозчик 3 / Le Transporteur 3 — Валентина Томиленко
  — Единственный / The One — Алекс
  — Новый роман / A Novel Romance — Шелли
  — Ожидание поезда / Waiting for a Train — Адель
  — Перед снегопадом / Before the Snow — Натали

Ссылки 
 Интервью
 Интервью 
 Биография  
 Маслова Л. Транспортная непосредственность: Наталья Рудакова и Джейсон Стэтем в «Перевозчике 3»// Коммерсантъ. 2008. 28 ноября. № 217 (4034).

Русские эмигранты четвёртой волны в США